Il Torneo di Miami 1989 (conosciuto anche come Lipton International Players Championships,per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sulla cemento. È stata la 5ª edizione del Torneo di Miami, che fa parte del Nabisco Grand Prix 1989 e del WTA Tour 1989. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Tennis Center at Crandon Park di Key Biscayne in Florida, dal 20 marzo al 3 aprile 1989.

Campioni

Singolare maschile 

 Ivan Lendl ha battuto in finale  Thomas Muster per walkover

Singolare femminile 

 Gabriela Sabatini ha battuto in finale  Chris Evert 6–1, 4–6, 6–2

Doppio maschile

 Jakob Hlasek /  Anders Järryd hanno battuto in finale  Jim Grabb /  Patrick McEnroe che si sono ritirati sul punteggio di 6-3

Doppio femminile

 Jana Novotná /  Helena Suková hanno battuto in finale  Gigi Fernández /  Lori McNeil 7–6 (7–5), 6–4

Collegamenti esterni